Freund:
 Georg Christian Freund
 Hermann Ernst Freund